Аббревиатура МПС может означать:
 Министерство путей сообщения
 МПС (патрон) — 5,66-миллиметровый патрон для подводной стрельбы
 Дома МПС — официальный адрес нескольких домов в Липецке
 Микропроцессорная система
 Микропроцессорная секция
 Мочеполовая система
 Морально-психологическое состояние
 Международная платёжная система
 Мпк или Мпс — мегапарсек
 МПС или МС — межпарламентский союз